Il singolare del torneo di tennis Eastbourne International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Patrice Dominguez 6-2, 2-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eastbourne International 1973